

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 2 podstawowe
 Sułoszyn – wieś w woj. lubelskim, w pow. lubartowskim, w gminie Firlej
 Sułoszyn – przysiółek wsi Smardy Górne w woj. opolskim, w pow. kluczborskim, w gminie Kluczbork 
 Sułoszyn – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. drawskim, w gminie Złocieniec